Commandantshuis (Amsterdam), aanvankelijk Huis onder ’t Zeil genoemd, voormalige domicilie van de stadscommandant van Koning Willem I in Amsterdam
 Commandantshuis (Roermond), monumentaal gebouw in Roermond
 Commandantswoning Westerbork, de voormalige directeurswoning van Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork en van 1942-1945 de woning van de kampcommandant van doorgangskamp Westerbork